AS5, AS-5 oder AS 5 steht für:
 Airspeed AS 5, ein leichtes einmotoriges Transportflugzeug
 AS-5 Kelt, der NATO-Codename des sowjetischen Marschflugkörpers KSR-2

AS05